
Termin -{R25}- ima više značenja.

 R-oznake, R25: Otrovno ako se proguta
 Renault 25, familija automobila